Wegscheid steht für:

 allgemein altertümlich eine Straßengabelung

geographische Objekte:
 Wegscheid, Markt im Landkreis Passau, Bayern
 Wegscheid (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich

Ortsteile:
 Wegscheid (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Wegscheid (Edelsfeld), Ortsteil der Gemeinde Edelsfeld, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Wegscheid (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Wegscheid (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wegscheid am Kamp, Ortschaft der Gemeinde Pölla, Niederösterreich
 Wegscheid (Gemeinde Gutenstein), Weiler der Ortschaft Klostertal von Markt Gutenstein, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Wegscheid (Gemeinde Miesenbach), Streusiedlung bei Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Wegscheid (Gemeinde Mühldorf), Ortsteil von Mühldorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Wegscheid (Gemeinde Sankt Leonhard), Ortschaft der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Wegscheid (Linz), Ortsteil und ehemaliger statistischer Bezirk im Stadtteil Linz-Kleinmünchen, Oberösterreich
 Wegscheid (Gemeinde Vöcklabruck), Ortschaft von Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wegscheid (Gemeinde Abtenau), Ortschaft von Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Wegscheid (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Wegscheid (Gemeinde Mariazell), Katastralgemeinde von Mariazell, Steiermark

Siehe auch:
 Wegscheide